Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2014 vond plaats van 27 september tot en met 5 oktober 2014 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 18e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen achttien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, maar vanwege een knieblessure besloot zij zich uit het toernooi terug te trekken. Ook het tweede reekshoofd, Simona Halep, verliet het toernooi met de kwartfinale in zicht – zij had een heupblessure.

Het vierde reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Tsjechische Petra Kvitová in drie sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven, na een verloren finale in 2012. Het was haar 33e WTA-titel, de vierde van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 20 
 17.  Carla Suárez Navarro (WTA-19)
 18.  Samantha Stosur (WTA-20)

Prijzengeld en WTA-punten

Uitzonderlijke bye-regeling 
De vier halvefinalistes van het toernooi van Wuhankregen een bye voor de eerste ronde:
  Petra Kvitová (WTA-3)
  Caroline Wozniacki (WTA-7)
  Eugenie Bouchard (WTA-9)
  Elina Svitolina (WTA-34)
Met uitzondering van Kvitová verloren zij allenhun openingspartij (tweede ronde).

Toernooischema

Eindfase

Deel 2

Deel 3

Dubbelspel 

Het als eerste geplaatste Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het zesde reekshoofd, Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova.

Het vijfde reekshoofd, Andrea Hlaváčková / Peng Shuai, won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als tweede geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Sania Mirza in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast veertien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Peng zestien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2014
Peking